Edward Douglass White (1795–1847) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów i gubernator Luizjany
 Edward Douglass White (1845–1921) – amerykański polityk, senator i sędzia Sądu Najwyższego